Toquilla puede hacer referencia a:

Música 
 La Toquilla, grupo musical ecuatoriano.
 Alejandra García, cantante ecuatoriana conocida como La Toquilla, fundadora y vocalista de la banda del mismo nombre.

Indumentaria femenina 
 Toquilla, una prenda triangular semejante a la mantilla.

Botánica 
 
 Toquilla o tolpis barbata, especie de la familia de las asteráceas.
 Paja Toquilla o jipijapa, especie perteneciente a la familia de las ciclantáceas cuyas hojas se emplean en la fabricación de sombreros de paja..